Фауністичний резерв Джа (, ) — заказник, та з 1987 року об'єкт Світової спадщини в Камеруні. Заказник включає велику ділянку первинного вологого тропічного лісу уздовж річки Джа площею 5 260 км², що добре збережена і добре охороняється. Крім того, парк містить 107 відомих видів ссавців, 320 видів птахів, 1 500 видів дерев, у тому числі 5 видів, що знаходяться під загрозою.

Природоохоронні території Камеруну
Світова спадщина у Камеруні